Sprachlos bezeichnet:

 Unvermögen zu Sprechen, sei es physisch oder psychisch bedingt, siehe Stummheit
 einen Film, siehe Sprachlos
 eine Zigarrenmarke, siehe Sprachlos (Zigarrenmarke)
 umgangssprachlich eine Bezeichnung für einen Zustand der Verblüffung: „Das macht mich sprachlos“.